R-7 (missile), un ICBM sovietico;
famiglia di lanciatori R-7, una serie di missili balistici e vettori spaziali sovietici originati appunto dall'R-7;
R 7 (sommergibile Italia), un sommergibile della Regia Marina;
HMS R7, un sommergibile della Royal Navy;
USS R-7 (SS-84), un sommergibile della United States Navy.